Off steht für:
 Off-Broadway oder Off-Theater, Begriffe aus dem Theaterbereich
 Off camera, Erzählstimmen, Geräusche und Musik in einer visuellen Produktion, die zu hören, aber nicht zu sehen sind (aus dem Off)

Off ist der Nachname von:
 Jan Off (* 1967), deutscher Kabarettist
 Marcus Off (* 1958), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Die Abkürzung Off steht für:
 Offenbarung des Johannes
 Offline

Die Abkürzung OFF steht für:
 Object File Format, ein Datenformat zur Beschreibung von Polygonen für wissenschaftliche Software
 OFF, ein Eurodisco-Projekt von Sven Väth, Michael Münzing und Luca Anzilotti
 Offutt Air Force Base, eine US-Luftwaffenbasis in Nebraska als IATA-Code
 Owner-Free File System oder OFFSystem, ein System zum Speichern und Abfragen von digitalen Daten in einem Netzwerk

Siehe auch:
 Of

Abkürzung